Hyltan kan avse:

 Hyltan, Härryda kommun – del av tätorten Benareby
 Hyltans naturreservat, Halmstads kommun – ett naturreservat i Tönnersjö socken i Halmstads kommun i Halland
 Hyltans naturreservat, Tidaholms kommun – ett naturreservat i Tidaholms kommun i Västra Götalands län